Bouncing Babies bezeichnet

 ein DOS-Computerspiel, siehe Bouncing Babies (Computerspiel)
 einen Kurzfilm von 1929 (Die kleinen Strolche)
 ein Lied von The Teardrop Explodes (1979; 1985 beigelegt auch im ZX-Spectrum-Spiel The Biz)